PSV in het seizoen 2016/17 (mannen)
 PSV in het seizoen 2016/17 (vrouwen)